«I’ve Been Losing You» (в переводе с англ. — «Я потерял тебя») — песня норвежской группы A-ha, первый сингл с их второго студийного альбома Scoundrel Days. Песня заняла первое место в норвежском чарте и восьмое — в британском. Всего было продано более 1,1 миллиона копий.

Би-сайдом к синглу стала песня «This Alone Is Love» (в более сырой версии, чем та, которая вошла на альбом Stay on These Roads), преобразованная из другой песни, записанной Воктором и Фурухольменом во время их участия в группе Bridges.

Список композиций 
Все треки спродюсированы Воктором и Фурухольменом

7": Warner / W8594 (UK)
 «I’ve Been Losing You» (edit)
 «This Alone Is Love» (1986 version)
Трек 1 короче, чем в альбоме, и не содержит в себе коду после заключительного припева.

12": Warner / W8594T (UK)
 «I’ve Been Losing You» (extended) — 6:58
 «I’ve Been Losing You» (dub) — 4:25
 «This Alone Is Love» (1986 version) — 4:30

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы 1987 года
Песни a-ha